Луи Дельфино (); 5 октября 1912 года, Ницца — 11 июня 1968 года) — французский военачальник, армейский генерал авиации.

Биография

Образование и начало службы 

С 13 сентября 1931 года обучался в Особой военной школе Сен-Сир в пригороде Парижа Сен-Сир-Леколь. С 1 сентября 1933 года — младший лейтенант. После Сен-Сира поступил в Авиационное училище. 27 июля 1934 года получил квалификацию лётчика.

В течение 5 лет проходил службу в разведывательной авиации. С 21 сентября 1938 года, по собственной инициативе, был переведен в истребительную авиацию. Перед началом Второй мировой войны имел звание капитана и занимал пост заместителя командира истребительной группы 1/4 () в Реймсе.

Служба в годы Второй мировой войны 

11 мая 1940 года сбил первый немецкий самолёт Heinkel He 111. С 17 мая 1940 года по 29 мая 1942 года — командир 4-й эскадрильи истребительной группы II/9 «Овернь». 26 мая 1940 года, за несколько часов, он перехватывает Messerschmitt Bf.109 и Henschel Hs 126. C 5 по 9 июня 1940 года он сбивает Heinkel He 111 и три самолёта Henschel Hs 126. Таким образом, в боях по обороне Франции сбил 7 немецких самолётов.

С 29 мая 1942 года — командир 2 эскадрильи истребительной группы 1/4 «Наварра», а с 4 августа 1943 года — заместитель командира этой группы. Участвовал в боях против Британской авиации во Французской Западной Африке. 12 августа 1942 года в районе Дакара сбил британский Vickers Wellington.

Оставался на службе в составе вишистких Военно-воздушных сил до высадки союзных войск в Алжире 8 ноября 1942 года и перехода французской армии, находившейся в Северной Африке, на сторону Антигитлеровской коалиции.

28 февраля 1944 года прибыл в расположение полка «Нормандия». С 8 августа 1944 года — майор, а с 12 ноября 1944 года по 20 июня 1945 года — командир полка, заменив Пьера Пуйяда. С 26 апреля 1945 года — подполковник.

С 16 октября 1944 года полк «Нормандия» принимал участие в Восточно- Прусской операции. Во второй половине того же дня Дельфино сбил Messerschmitt Bf.109. Два дня спустя он уничтожил Focke-Wulf Fw 190 Wurger. Затем, 22 и 26 октября 1944 года сбил Focke-Wulf Fw 190 Wurger и Messerschmitt Bf.109.

В воздушных боях на советско-германском фронте сбил семь немецких самолетов.

20 июня 1945 года во главе полка «Нормандия — Неман» на истребителе Як-3 вернулся во Францию.

Карьера после 1945 года 

С января по август 1946 года последовательно командовал 6-м и 1-м истребительными полками.

После окончания Колледжа обороны, 1 января 1949 года, назначен начальником штаба ПВО территории. С февраля 1951 года — полковник авиации. С 12 сентября 1952 года — инспектор истребительной авиации. С октября 1954 года — командующий 901-й зоной ПВО. С 1957 года — бригадный генерал авиации. С октября 1957 года по января 1960 года — начальник Военного авиационного училища в Салон-де-Прованс.

С 10 января 1960 года — командующий IV регионом воздушной обороны (Экс-ан-Прованс). С марта 1961 года — дивизионный генерал авиации. Начальник штаба — заместитель командующего воздушной обороной территории, а 27 мая 1961 командующий воздушной обороной территории.

С 1964 года — армейский генерал авиации и генеральный инспектор ВВС Франции.

Умер 11 июня 1968 года от сердечного приступа. Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.

Награды 
 Большой крест ордена Почётного легиона
 Военный крест 1939—1945 годов
 Орден Красного Знамени (СССР, 4.06.1945)
 Орден Александра Невского (СССР, 5.05.1965)
 Орден Отечественной войны I степени (СССР, 23.02.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (СССР)
 Медаль «За взятие Кенигсберга» (СССР)

Память 
 Бульвар генерала Дельфино в Ницце
 Улица генерала Дельфино в городе Драшенбронне (департамент Нижний Рейн).

Ссылки 
 Les pilotes de chasse français 1939—1945. Louis Delfino 
 Биография на сайте cieldegloire.com 
 Биография на сайте «Небо Витебска. 1941—1944»
 Биография на сайте «Уголок неба»
 Биография на сайте «Красные соколы»

Личный состав авиаполка «Нормандия — Неман»
Генералы Франции
Французские лётчики Второй мировой войны
Участники французского движения Сопротивления
Похороненные на Русском кладбище Кокад (Ницца)
Выпускники Сен-Сира